Военно-морские силы Египта () — один из видов вооружённых сил Арабской Республики Египет. Военно-морской флот Египта является крупнейшим в Африке и на Ближнем Востоке. В задачи ВМС Египта входит защита более 2000 км береговой линии Египта в Средиземном и Красном морях, защита подходов к Суэцкому каналу, самого канала и поддержка армейских операций.

История

Организационный состав

Пункты базирования 
 ВМБ Александрия — штаб ВМС и главная база флота
 ВМБ Порт-Саид
 ВМБ Мерса-Матрух
 ВМБ Порт-Тауфи
 ВМБ Сафага
 ВМБ Суэц
 ВМБ Хургада

Боевой состав

Флот

Флаги кораблей и судов

Флаги должностных лиц

Знаки различия

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница Вооружённых сил Египта 
 World navies today — Navy of Egypt  
 World navies today — Egypt 
 Egyptian Navy 

Вооружённые силы Египта
Египет